Die 1. jugoslawische Fußballliga 1980/81 war die 52. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 16. August 1980 und endete am 14. Juni 1981. 

Titelverteidiger FK Roter Stern Belgrad wurde zum 14. Mal jugoslawischer Meister. NK Zagreb und OFK Belgrad schafften den direkten Wiederaufstieg.

Modus 
18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Klubs stiegen ab.

Teilnehmer und Spielorte

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf eu-football.info
 Yugoslavia – List of Final Tables auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1980/81